Ґоліят — величезний філістимлянський воїн у Старому Заповіті.

 Ґоліят (самохідна міна) — німецька наземна гусенична самохідна міна.
 «Ґоліят» — науково-фантастичний роман.